Peter Hamann ist
 der Name des Zeichners und Kartografen Peter Hamman (1624–1692).
 ein Pseudonym des Byzantinisten Hans-Georg Beck (1910–1999).